Група А на Копа Америка 2011 е една от трите групи на Копа Америка 2011. Отборите на , ,  и  участват в групата. Мачовете се играха между 1 юли на 11 юли.

Колумбия завършиха на първо място и ще срещнат  на четвъртфиналите. Аржентина завършиха втори и ще срещнат  – Вторите от група В. Коста Рика и Боливия завършиха на 3-то и 4-то място и отпадат от турнира.

Класиране 

</noinclude>{|class=wikitable style="text-align:center"
|-
!width="165"|Team
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||2||1||0||3||0||+3||7
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
|3||1||2||0||4||1||+3||5
|-
|align=left| 
|3||1||0||2||2||4||−2||3
|-
|align=left| 
|3||0||1||2||1||5||−4||1
|}<noinclude>

Аржентина срещу Боливия 

Асистент съдии:
 Мигел Нийвас
 Луис Алварадо
Четвърти съдия:
 Карлос Вера

Колумбия срещу Коста Рика

Аржентина срещу Колумбия

Боливия срещу Коста Рика

Колумбия срещу Боливия

Аржентина срещу Коста Рика

Външни препратки 
 Официален сайт

Копа Америка 2011